LGW steht für:
 Laser-guided weapon (dt. „Lasergelenkte Waffe“), siehe Präzisionsgelenkte Munition #Lasergelenkte Waffen
 Lokale-Gruppen-Wolke, eine Untergruppe der Lokalen Gruppe, dem Galaxienhaufen, dem auch die Milchstraße angehört; siehe Lokale Gruppe #Lokale-Gruppen-Wolke
 Lessing-Gymnasium Winnenden
 Luitpold-Gymnasium Wasserburg am Inn
 Luftfahrtgesellschaft Walter (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Gatwick Airport (IATA-Code), britischer Flughafen

Abkürzung